Hamngrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hamngrund, Vörå, Österbotten, 
 Hamngrund, Kimitoön, Åboland,

Se även
Hamngrundet
Hamngrunden

Robotskapade Finlandförgreningar